Captain Cook (Hawaï), plaats op Hawaï
Captain Cook (rapper), Nederlands rapper
James Cook (1728-1779), Brits zeevaarder